Velika nagrada Japonske 2016 je sedemnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 9. oktobra 2016 na dirkališču Suzuka Circuit. Zmagal je Nico Rosberg, Mercedes, drugo mesto je osvojil Max Verstappen, Red Bull-TAG Heuer, tretje pa Lewis Hamilton, Mercedes. Mercedes si je s prvim in tretjim mestom že zagotovil konstruktorski naslov prvaka.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!style="background-color:#f2f3f4"|1
|align="center"|6
|
|Mercedes
|1:31,858
|1:30,714
|1:30,647
|align="center"|1
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|2
|align="center"|44
|
|Mercedes
|1:32,218
|1:31,129
|1:30,660
|align="center"|2
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|3
|align="center"|7
|
|Ferrari
|1:31,674
|1:31,406
|1:30,949
|align="center"|8
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|4
|align="center"|5
|
|Ferrari
|1:31,659
|1:31,227
|1:31,028
|align="center"|6
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|5
|align="center"|33
|
|
|1:32,487
|1:31,489
|1:31,178
|align="center"|3
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|6
|align="center"|3
|
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:32,538
|1:31,719
|1:31,240
|align="center"|4
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|7
|align="center"|11
|
|
|1:32,682
|1:32,237
|1:31,961
|align="center"|5
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|8
|align="center"|8
|
|Haas-Ferrari
|1:32,458
|1:32,176
|1:31,961
|align="center"|7
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|9
|align="center"|27
|
|
|1:32,448
|1:32,200
|1:32,142
|align="center"|9
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|10
|align="center"|21
|
|Haas-Ferrari
|1:32,620
|1:32,155
|1:32,547
|align="center"|10
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|11
|align="center"|77
|
|Williams-Mercedes
|1:32,383
|1:32,315
|
|align="center"|11
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|12
|align="center"|19
|
|Williams-Mercedes
|1:32,562
|1:32,380
|
|align="center"|12
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|13
|align="center"|26
|
|Toro Rosso-Ferrari
|1:32,645
|1:32,623
|
|align="center"|13
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|14
|align="center"|55
|
|Toro Rosso-Ferrari
|1:32,789
|1:32,685
|
|align="center"|14
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|15
|align="center"|14
|
|McLaren-Honda
|1:32,819
|1:32,689
|
|align="center"|15
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|16
|align="center"|30
|
|Renault
|1:32,796
|1:32,807
|
|align="center"|16
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|17
|align="center"|22
|
|McLaren-Honda
|1:32,851
|
|
|align="center"|22
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|18
|align="center"|20
|
|Renault
|1:33,023
|
|
|align="center"|17
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|19
|align="center"|9
|
|Sauber-Ferrari
|1:33,222
|
|
|align="center"|18
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|20
|align="center"|12
|
|Sauber-Ferrari
|1:33,332
|
|
|align="center"|19
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|21
|align="center"|31
|
|MRT-Mercedes
|1:33,353
|
|
|align="center"|20
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|22
|align="center"|94
|
|MRT-Mercedes
|1:33,561
|
|
|align="center"|21
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!style="background-color:#f2f3f4"|1
|align="center"|6
| Nico Rosberg
|Mercedes
|53
|1:26:43,333	
|1
|align="center"|25
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|2
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|53
| +4,978	
|3
|align="center"|18
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|3
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|53
| +5,776
|2
|align="center"|15
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|4
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|53
| +20,269	
|6
|align="center"|12
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|5
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|53
| +28,370
|8
|align="center"|10
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|6
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|
|53
| +33,941
|4
|align="center"|8
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|7
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|53
| +57,495
|5
|align="center"|6
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|8
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Force India-Mercedes
|53
| +59,177
|9
|align="center"|4
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|9
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|53
| +1:37,763
|12
|align="center"|2
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|10
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Williams-Mercedes
|53
| +1:38,323
|11
|align="center"|1
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|11
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|53
| +1:39,254
|7
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|12
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
|52
| +1 krog
|16
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|13
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso-Ferrari
|52
| +1 krog
|13
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|14
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Renault
|52
| +1 krog
|17
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|15
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|52
| +1 krog
|18
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|16
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|52
| +1 krog
|15
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|17
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso-Ferrari
|52
| +1 krog
|14
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|18
|align="center"|22
| Jenson Button
|McLaren-Honda
|52
| +1 krog
|22
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|19
|align="center"|12
| Felipe Nasr
|Sauber-Ferrari
|52
| +1 krog
|19
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|20
|align="center"|21
|
|Haas-Ferrari
|52
| +1 krog
|10
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|21
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|MRT-Mercedes
|52
| +1 krog
|20
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|22
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein
|MRT-Mercedes
|52
| +1 krog
|21
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2016
2016